Palazzo dei Tribunali – palazzo di Messina
 Palazzo dei Tribunali – palazzo di Reggio Calabria
 Palazzo dei Tribunali – palazzo di Roma